Аламеда-де-ла-Сагра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сагра. Занимает площадь 33 км². Население — 3405 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 34 км.

Покровителями города считаются святой Роке и Нуэстра Сеньора де ла Асунсион.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Fotos de Alameda de la Sagra, descargas gratis: Álbumes Digitales..

Муниципалитеты Толедо